Рома́н Вале́рьевич Мещеряко́в (род. 30 октября 1974, Бийск) — российский учёный в области технологий безопасности, доктор технических наук, профессор, профессор РАН. Главный научный сотрудник Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.

Биография 
Родился 30 октября 1974 года в городе Бийске Алтайского края.

В 1997 году с отличием окончил Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, факультет информационных технологий, автоматизации и управления, с присуждением квалификации инженера по специальности «информационно-измерительная техника и технологии». Одновременно с учёбой с 1994 года работал инженером.

С 1997 года аспирант Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). В 2000 году досрочно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01 на тему «Управление просодией при синтезе речи по печатному тексту».

С 2001 года заместитель директора Центра технологий безопасности (ЦТБ) ТУСУР и заведующий лаборатории систем безопасности ЦТБ ТУСУР, с 2008 года — заместитель директора Института системной интеграции и безопасности ТУСУР.

В 2002 году присвоено учёное звание доцента по кафедре комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем.

С февраля 2011 по декабрь 2014 года заместитель начальника научного управления. С января 2013 года — заведующий кафедрой Безопасности информационных систем факультета безопасности ТУСУР, с апреля 2013 года — директор Регионального учебно-научного центра Восточной Сибири и Дальнего Востока по проблемам информационной безопасности в системе высшей школы. 

В 2012 году защитил докторскую диссертацию на спецтему по специальности 05.13.01.

В 2014 году присвоено ученое звание профессора по специальности 05.13.01.

С декабря 2014 по июнь 2018 года проректор по научной работе и инновациям ТУСУР.

С июля 2018 года по настоящее время главный научный сотрудник Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, заведующий лабораторией киберфизических систем.

Область научных интересов — киберфизические системы, системный анализ, информационная безопасность, кибербезопасность, робототехника.

Под его научным руководством подготовлено 3 доктора наук и 9 кандидатов наук.

Эксперт федерального реестра в научно-технической сфере — РИИНКЦЭ. Эксперт РАН, Росакредагентства,, ЭС ВАК. Член рабочей группы Фонда перспективных исследований.

Автор (соавтор) более 500 публикаций, в том числе 10 монографий, 37 учебных пособий и учебников, 32 патентов на изобретения и свидетельств о регистрации программ (данные на начало 2022 года). Профессор РАН (09.02.2016).

Женат, воспитывает дочь.

Основные работы 
 Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем / Р. В. Мещеряков, А. А. Шелупанов. — Томск : В-Спектр, 2007. — 349 с. : ил., табл.; 20 см. — (Приоритетные национальные проекты «Образование» / Томский гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники).; ISBN 5-91191-050-0978
 Специальные вопросы информационной безопасности / Р. В. Мещеряков, А. А. Шелупанов. — Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы, 2003 (ЧП Бочкаревой В. М.). — 243 с. : ил.; 21 см; ISBN 5-94458-028-3
 Обработка информации в иерархической системе [Текст] : учебное пособие / Р. В. Мещеряков ; М-во образования и науки РФ, Томский гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР). — Томск : В-Спектр, 2014. — 35 с. : ил., табл.; 21 см; ISBN 978-5-91191-312-0
 Языки программирования : учебник по курсу «Языки программирования» для студентов специальности «090105 — Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» / Р. В. Мещеряков, Е. М. Давыдова ; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Томский гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, Каф. комплексной информ. безопасности электронно-вычислительных систем. — Томск : В-Спектр, 2007. — 289 с. : ил.; 21 см; ISBN 5-91191-032-2978

Награды 
 Лауреат премии Правительства РФ в области образования (2009) — за создание комплекта учебных пособий, учебников и монографий по криптографическим, программно-аппаратным, техническим методам и средствам защиты информации, обеспечивающего подготовку специалистов в области информационной безопасности для образовательных учреждений высшего профессионального образования
 пятикратный Лауреат премии Томской области в сфере образования и науки (2004, 2007, 2010, 2011, 2018),
 Медаль Федерации космонавтики им. К.Э Циолковского (2012),
 Медаль Федерации космонавтики им. М. Ф. Решетнева (2014),
 Медаль Федерации космонавтики им. М. В. Келдыша (2014),
 Награды ФСТЭК России: медаль «За укрепление государственной системы защиты информации» II степени (2012), грамоты за укрепление государственной системы защиты информации (2008, 2014),
 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов (2013),
 Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (2022).

Ссылки 
 http://prof-ras.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=326:meshcheryakov-roman-valerevich&Itemid=103
 http://ras-elections.ru/candidates/candidates_chlen_corr/candidate.html?id=1021
 http://www.computeroptics.smr.ru/KO/PDF/KO41-5/410518.pdf
 http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/2459/1/bulletin_tpu-2008-313-5-41.pdf
 http://piohelp.ru/myfiles/tusur50/TUSUR-50.pdf
 50 лет Томскому государственному университету систем управления и радиоэлектроники / сост. В. В. Подлипенский, Г. С. Шарыгин; под общ. ред. Ю. А. Шурыгина. — Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2012. — 520 с
 https://www.researchgate.net/publication/321166097_Review_of_the_current_methods_for_robust_image_hashing
 Выпуск программы «Профессор», посвящённый проректору по научной работе и инновациям ТУСУРа профессору Роману Валерьевичу Мещерякову (от 2 февраля 2015 г.). Источник видео: tvlive-tomsk.ru

Профессора РАН
Выпускники Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова
Преподаватели Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники
Сотрудники ИПУ РАН